Пётр Ива́нович Ивано́в:
 Иванов, Пётр Иванович — актёр.
 Иванов, Пётр Иванович (1900—1980) — генерал-майор технической службы.
 Иванов, Пётр Иванович (1794—1860) — русский историк, директор Московского архива министерства юстиции.
 Иванов, Пётр Иванович (1896—1961) — советский военнослужащий, полковник.
 Иванов, Пётр Иванович (1868—1937) — Георгиевский кавалер; генерал-майор.